
Termin -{CARD}- ima više značenja.
 CARD domen, proteinski domen
 Zakon o kreditnim karticama iz 2009, američki zakon